|}
Die Bahnstrecke Sassari–Sorso ist eine schmalspurige Nebenbahn auf Sardinien, die von den Ferrovie della Sardegna (FdS) betrieben wird.

Geschichte 
1927 erwarb die Società anonima Ferrovie Settentrionali Sarde (SFSS) die Konzession zum Bau einer Eisenbahnstrecke von Sassari nach Sorso und konnte diese am 12. Mai 1930 eröffnen. Schon 1933 übernahmen die Strade Ferrate Sarde (SFS) den Eisenbahnverkehr. Nachdem die SFS 1971 unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt worden waren, übernahmen die FdS 1989 den schmalspurigen Eisenbahnverkehr Sardiniens.

Heute werden hauptsächlich Dieseltriebwagen eingesetzt. Es ist geplant, diese Strecke in den Stadtverkehr Sassaris mit einzubeziehen.

Literatur 
 Elettrio Corda: Le contrastate vaporiere – 1864/1984: 120 anni di vicende delle strade ferrate sarde: dalle reali alle secondarie, dalle complementari alle statali, Verlag Chiarella

Weblinks 

 Homepage der FdS (italienisch)

Bahnstrecke in Sardinien